

События 
 17 июля — учреждение в Вильно иезуитской коллегии, впоследствии преобразованной в университет.
 Мир Дании и Швеции, сохранивший статус-кво на Балтике и право датчан на торговлю с Россией через Нарву.
 21 августа — начало осады Ревеля войсками короля Магнуса в ходе Ливонской войны
 «Привилегия Готарда» в Курляндии. Ленные владения помещиков превратились в наследственную собственность.
 Папская булла об отрешении Елизаветы I от власти, отлучении как еретички и освобождении подданных от присяги.
 Армия Карачоньи была рассеяна венгерскими феодалами и турками.
 Шпейерский договор. Князь Трансильвании Янош II Запольяи признаёт сюзеренитет Максимилиана Габсбурга, взамен получая часть королевства Венгрия.
 Около 1570—1900 — Династия правителей ашанти (Гана).
 Мирный договор Китая с Алтан-ханом. Для торговли с монголами открыты рынки в пограничных пунктах.
 Около 1570 — Пять племён ирокезов (сенека, кайюга, онондага, онейда и могавки) образовали союз: Лигу ирокезов

Россия 
 Окончание Русско-литовской войны (1561—1570).

 Окончание Русско-турецкой война (1568—1570).
 3 января — призвание Иваном IV донских казаков на государственную службу.
 Иван IV создал в Ливонии вассальное королевство во главе с датским принцем Магнусом, женатым на его племяннице. Иван нанял на службу датских каперов для борьбы с польским и шведским каперством.

Наука

Литература

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1570 году
 Гудзон, Генри — английский мореплаватель начала XVII века.
 Липперсгей, Иоанн — голландский очковый мастер немецкого происхождения, наиболее вероятный изобретатель телескопа.
 Пазмань, Петер — кардинал, венгерский философ, оратор, положивший начало венгерской литературной прозе.
 Пётр Конашевич Сагайдачный (ум. 1622) — кошевой атаман Запорожской Сечи.
 Сарачени, Карло — итальянский художник.
 Фокс, Гай — английский дворянин-католик, самый знаменитый участник Порохового заговора против английского и шотландского короля Якова I в 1605 году.
 Янсзон, Виллем — голландский мореплаватель, адмирал, первый из европейцев, достигших берегов Австралии.
 1570, ок. — Иван Петражицкий, по прозвищу Кулага (ум. 1632), гетман реестровых запорожских казаков в 1631—32 гг.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1570 году
 Бордоне, Парис — итальянский художник венецианской школы, представитель маньеризма.
 Делорм, Филибер — французский архитектор эпохи Возрождения. Он отстаивал сочетание ордерных элементов с готическими (т. н. «французский ордер»), широко использовал «французскую колонну», деревянные фермы («арки Делорма») и килевидные кровли.
 Кордоверо, Моше — известный каббалист, представитель цфатской школы каббалы
 Корнилий Псково-Печерский — игумен Псково-Печерского монастыря, убит царём Иваном IV.
 Лоредано, Пьетро — 84-й венецианский дож.
 Приматиччо, Франческо — итальянский живописец, архитектор и скульптор.
 Сансовино, Якопо — скульптор и архитектор эпохи Высокого Возрождения.
 Флорис, Франс — голландский живописец и гравёр.
 Штаден, Ханс — немецкий ландскнехт и моряк, дважды путешествовавший в Южную Америку в составе испанской и португальской экспедиций конкистадоров.
 Басманов Фёдор Алексеевич — опричник, сын Алексея Даниловича Басманова, фаворит и предполагаемый любовник царя Ивана IV Грозного (ок. 1565-70 гг.).

См. также